Biorhythmus bezeichnet:
 Biologischer Rhythmus, einen Begriff aus der Chronobiologie
 Biorhythmus (Mantik), dem zufolge Leistungsfähigkeit und Gemütszustand des Menschen rhythmisch vom Tag der Geburt abhängen

Siehe auch:
 Rhythmus (Begriffsklärung)